Oshio steht für:

 Ōshio Heihachirō, japanischer Philosoph
 Ōshio (Schiff, 1937), ein Zerstörer der Asashio-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1937–1943)
 Ōshio (SS-561), ein U-Boot der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte (1965–1981)